Lista över Qingdynastins kejsare avser de tolv kejsare som regerade den manchuriska Qingdynastin (1616–1911). Qingdynastin grundades 1616 som Jindynastin av Nurhaci, en manchu av klanen Aisin-gioro, men bytte namn till Qingdynastin 1636. Qing erövrade den kinesiska Mingdynastin 1644 vid Slaget om Shanhaiguan vilket gör Shunzhi-kejsaren till den förste från Qingdynastin som kunde kalla sig kejsare över Kina. Qingdynastin föll under Xinhairevolutionen 1911 och efterföljdes av Republiken Kina, även om den siste kejsaren abdikerade först i början av 1912. Sedan Mingdynastin användes ofta regentperiodsnamnen som benämning för de olika kejsarna, exempelvis Qianlong för kejsare Gaozong, och Kangxi för kejsar Shengzu.

Undantaget Qianlong och den sista kejsaren Puyi regerade samtliga av Qingdynastins kejsare fram till sin död. Qianlong abdikerade efter drygt 60 år på tronen. Detta för att inte regera längre än sin farfar Kangxi, och på så sätt visa sin respekt mot sin företrädare. Kejsar Kangxi regerade i nästan 62 år, vilket är längst regeringstid för samtliga kejsare i den kinesiska historien. Fem av Qingdynastins kejsare (Shunzhi, Kangxi, Tongzhi, Guangxu och Puyi) tillträdde redan som barn, varav Puyi var yngst när han tillträdde kejsartronen strax innan han blev tre år.

Kejsare

Tidslinje
Tidslinje över Qingdynastins kejsare där regeringstiden som Kinas kejsare visas med röd stapel, och tid som kejsare, men inte Kinas regent visas med grön stapel. Kejsarens hela livstid visualiseras med gul stapel. De vertikala linjerna markerar Qingdynastins tid som styrande över Kina.

Släktträd
Släktträd över Qingdynastin kejsare. Årtalen efter kejsarnamnen är regeringstiden.

Se även
Lista över Kinas kejsare

Referenser

Noter

Tryckta källor 
 
 
 
 
 
 

 
Huset Aisin-gioro
WP:Projekt Kina
Listor med anknytning till Kina